

Codici 
 BDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Soko, Bondoukou, Costa d'Avorio
 bdk – codice ISO 639-3 della lingua budukh

Economia 
 BDK – simbolo NYSE della Black & Decker